Polykrates ist der Name von

Polykrates (Tyrann von Samos) siehe auch: Der Ring des Polykrates
Polykrates (Rhetor)
Polykrates von Ephesus, Bischof von Ephesus im 2. Jahrhundert
Polykrates von Argos